Love in a Hammock – cortometraggio del 1899 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Love in a Hammock – cortometraggio del 1901 diretto da James H. White
Love in a Hammock – cortometraggio del 1902 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph